Trestieni se poate referi la:

 Localități din România
Trestieni - localitate din județul Buzău
Trestieni - localitate din județul Giurgiu
Nume vechi al localității Trăisteni din județul Prahova
Trestieni - localitate din județul Vrancea
Trestienii de Jos - localitate din județul Prahova
Trestienii de Sus - localitate din județul Prahova

 Localități din Republica Moldova
Trestieni - localitate din raionul Briceni

Vezi și 
Trestia (dezambiguizare)
Trestioara (dezambiguizare)